Sãogabrielense – abitanti di São Gabriel (Bahia)
Sãogabrielense – abitanti di São Gabriel da Cachoeira